

Persone

Lowy
Roberto Lowy – ex schermidore cileno

Löwy
Emanuel Löwy – archeologo austriaco
Emanuele Löwy, nome con cui era noto in Italia Jenő Löwy – allenatore di calcio e calciatore ungherese
Michael Löwy – sociologo e filosofo francese
Richard Löwy – ingegnere e militare austro-ungarico di origine ebraica